Die offiziellen deutschen Musikcharts bestehen aus:

 Deutsche Albumcharts
 Deutsche Singlecharts

Daneben gibt es auch noch weitere Musikcharts in Deutschland, darunter:
 Deutsche Airplaycharts